Кубок Регионов — хоккейный приз, вручаемый победителю серии плей-офф Национальной молодёжной хоккейной лиги, начиная с сезона 2011/2012.

Кубок весит 19 килограммов. Верхняя часть изготовлена из бронзы и покрыта никелем, нижняя — из дерева бубинга (африканское розовое дерево). Названия команд-победителей гравируются на специальных табличках, прикрепляемых к кубку.

Обладатели Кубка Регионов

См. также 

 Кубок Харламова
 Кубок Гагарина
 Кубок Континента

Ссылки 

 Официальный сайт МХЛ «Б»
 

Молодёжная хоккейная лига
Хоккейные призы и награды